Името Козаревец носят две български села:

 Козаревец, област Велико Търново
 Козаревец, област Стара Загора